Playa de las Arenas puede hacer referencia a:
 La playa homónima de Guecho, en Vizcaya (España).
 La playa homónima de Val de San Vicente, en Cantabria (España).
 La playa homónima de Valencia (España).
 La playa homónima de Vallehermoso, en La Gomera (España).
 La playa homónima de Vélez-Málaga, en Andalucía (España).